Operacija (od latinskog operari - raditi) je rad, djelovanje, izvršenje nekog rada.

Operacija može biti:
 Operacija - kirurški zahvat u medicini, 
 Vojna operacija - djelovanje velikih vojnih formacija,
 Matematička operacija - povezivanje matematičkih veličina po određenim pravilima.

Povezani pojmovi:
 Operacijski sustav - program koji upravlja radom računala,
 Operacionalizam - pravac u filozofiji znanosti,
 Operater (razdvojba) - liječnik kirurg; pružatelj usluga u komunikacijama; poslužitelj tehničkih uređaja,
 Operativa (razdvojba) - izvršna tijela organizacija i ustanova; operativno umijeće ili operatika,
 Operativna zona - određena teritorijalna cjelina,
 Operator - u matematici funkcija ili simbol za računske operacije ili funkcije.